Атаго — гора высотой 924 м в северо-западной части японского города Киото.
 «Атаго» — японский тяжёлый крейсер, первый вступивший в строй представитель типа «Такао».
 «Атаго» — тип современных эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием.